Данки:

 Данки — местечко в Серпуховском районе Московской области.